Степан Сергеевич Ста́рчиков (род. 18 августа 1958, Москва) — советский и российский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Степан Старчиков родился в семье драматического актёра Сергея Седого (1907—1965), служившего в Малом театре и Театре Сатиры.

B 1980 году окончил Школу-студию МХАТ (руководитель курса — П. В. Массальский).

С 1983 года и до недавнего времени — актёр Театра им. Моссовета.

Участвует в спектаклях «Свободного проекта Ольги Анохиной». В последние несколько лет активно снимается в телесериалах.

Первая жена — Лидия Викторовна Петракова (род. 1953), актриса театра Сатирикон.  С 1987 года замужем за актёром Константином Лавроненко.
Вторая жена — Ирина.  Двое сыновей.

Признание и награды 
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1985) — за исполнение роли Селиверста Петровича Иевлева в телесериале «Россия молодая» (1981, 1982)

Роли в театре 
 Театр имени Моссовета
 «Серебряный век»
 «Фрёкен Юлия» (Ян),
 «Инфанты» (Семён),
 «Человек как человек» — Махони
 «Белая гвардия» — Тальберг
 «Заповедник» — Михал Иваныч
 «Ошибки одной ночи» — Гастингс
 «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» — Сэр Денверс

 «Свободный проект Ольги Анохиной»
 «Потоп» — О’Нейл
 «19-84» — О’Брайен

Фильмография 

  — На дальней точке
  — Однолюбы — врач
 1982 — Россия молодая — капитан-командор Сильвестр Петрович Иевлев
  — Набат — Игорь Петрович, второй пилот
  — Наследство — капитан на призывном пункте
 1984 — Прелюдия судьбы
 1984 — Парашютисты — капитан Алексей Волчик  — Слушать в отсеках — Казанцев 1985 — Не имеющий чина
 1985 — Кармелюк — Кирилл  — Алый камень — Матвей Строганов, геолог 1986 — 55 градусов ниже нуля — Кузнецов Дмитрий Иванович, младший сын 1986 — Моя революция 2-я серия
 1986 — Багдадские небеса 1-я серия
 1986 — Революцией призванный (фильм-спектакль)
  — Раненые камни — большевик Антон  — Анна Петровна — Кочубей 1988 — Дорога в ад — Алексей, водитель-дальнобойщик 1988 — Гулящие люди — Бутурлин-сын  — Война на западном направлении
  — Оружия Зевса
  — Только не уходи — бывший муж 1992 — Выстрел в гробу — Степан Суббота, специальный агент 1992 — Сумасшедшая любовь — охранник психлечебницы
  — Бравые парни — Серёга  — Рысь идёт по следу
  — За что? ( ; Россия, Польша) — казак Данило Лифанов  — Вор
  — Московское гнездо (фильм-спектакль) — Павел Данилович Мухин
 1999 — У врат царства (фильм-спектакль)
  — Не покидай меня, любовь — Пётр Толстых 2001 — Львиная доля — заместитель директора ФСБ 2001 — На углу, у Патриарших-2 — Меньшиков  — Черёмушки
 2002 — Пятый ангел — майор Заболотный  — Ундина — Куприянов, бизнесмен 2003 — На углу, у Патриарших-3 — генерал ФСБ Иван Филиппович  — Ундина-2. На гребне волны — Куприянов, бизнесмен 2004 — На углу, у Патриарших-4 — генерал ФСБ Иван Филиппович 2004 — Кавалеры морской звезды — Анатолий  — Кармелита — Николай Астахов 2005 — Звезда эпохи — театральный режиссёр Горчаков Николай Михайлович 2005 — Две судьбы — 2 — Михаил Юсупов  — Две судьбы — 3 — Михаил Юсупов 2006 — Ловушка (17 серия)
 2006 — Женские истории — Анатолий  — Мачеха — Юрий Симонов 2007 — Королёв. Главный конструктор — эпизод 2007 — Капкан — Вадим Моргунов  — Тайны дворцовых переворотов. Фильм 7-й. Виват, Анна Иоанновна! — Михаил Голицын 2008 — Псевдоним «Албанец» 2 — Кочнев, полковник 2008 — Две судьбы. Новая жизнь — Михаил Юсупов 2008 — Взрослые игры — Юрий Симонов 2008 — Повороты судьбы — Иван, охранник Лавровых 2008 — Огонь любви — Александр Давыдов 2008 — И всё-таки я люблю…
  — Кармелита. Цыганская страсть — Николай Астахов 2009 — Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка» — Абакумов, Виктор Семёнович 2009 — След — Леонид Синельников (266 серия)
 2009 — Золотая страна — отец Леры 2009 — Кремлёвские курсанты — генерал-лейтенант Серёгин Виктор Андреевич — новый начальник училища  — Адвокатессы — прокурор по делу Семёнина — — Институт благородных девиц — великий князь Константин Николаевич  — Наши соседи-2 — Павел 2011 — Следственный комитет. Фильм 7: «Сенатор» — Алдаров, депутат 2011 — СМЕРШ. Легенда для предателя — Абакумов 2011 — Товарищи полицейские. Внутреннее расследование. «Инквизиторы». 11-я серия — Борис Андреевич Корнеев, генерал-майор, ректор института МВД — — Катина любовь (все сезоны) — Фёдор, личный водитель Тимофея Фадеева — — Тайны Института благородных девиц — великий князь Константин Николаевич  — Три звезды — Семён, предполагаемый отец Макса 2014 — Лесник — Калмыков, начальник следственного управления  — Дельта. Продолжение — Сергей Евгеньевич Васильев, заместитель мэра (фильм № 12. «Ведьма»)
 2015 — Запретная любовь — Валерий Семёнович Губанов, замминистра 2015 — Лондонград — Николай, тренер Сергея
  — Гостиница «Россия» — Владимир Фёдорович Промыслов, председатель Мосгорисполкома
 2016 — Один против всех — генерал МВД Аверин
  — Игра. Реванш — Виктор Викторович Горбунов, прокурор  — Притяжение — секретарь Совета Федерации
  — Презумпция невиновности — Юрий Георгиевич Задорин, бизнесмен
  — Света с того света — Бобрянский, клиент Светы
  — СМЕРШ — Эркерт, немецкий генерал

Озвучивание 
 Легенды осени — Тристан Ладлоу (Брэд Питт)
 Телефонная будка — сержант Джон Коул (Ричард Т. Джонс)
 Ледниковый период — Мэнни
 Ночной дозор — закадровый голос
 Дневной дозор — закадровый голос
 Ледниковый период 2: Глобальное потепление — Мэнни
 Ледниковый период 3: Эра динозавров — Мэнни
 Ледниковый период: Гигантское Рождество — Мэнни
 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф — Мэнни
 Ледниковый период: Погоня за яйцами — Мэнни
 Ледниковый период: Столкновение неизбежно — Мэнни
 «Крёстный отец», «Воин, обречённый на бой», «Левая рука тьмы», «День Шакала» — аудиокниги
 Воскресшие боги. Леонардо да Винчи — аудиокнига

Примечания

Ссылки 
 Степан Старчиков на сайте RUSKINO.RU
 Интервью Степана Старчикова
 Степан Старчиков на сайте театра имени Моссовета

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Театр им. Моссовета
Дети-актёры СССР